Гниляне може да се отнася за:
 Гниляне - бивше село, сега квартал на град Нови Искър, България;
 Гниляне - град в Косово;
 Гниляне – община в Косово с център гр. Гниляне